Slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2023 se konal v neděli 19. února 2023 jako šestý mužský a poslední závod světového šampionátu v Courchevelu a Méribelu. Úvodní kolo odstartovalo v 10 hodin a druhá část na něj navázala od 13.30 hodin. Do závodu na courchevelské sjezdovce 	L'Éclipse nastoupilo 100 slalomářů z 58 států. 

Úřadující olympijský vítěz, Francouz Clément Noël, skončil čtvrtý. Norský obhájce zlata Sebastian Foss-Solevåg obsadil devatenácté místo, když po páté nejrychlejší jízdě v úvodním kole zajel až dvacátý osmý čas ve druhé části závodu.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 28letý Nor Henrik Kristoffersen, který ve slalomu vylepšil třetí místo z Cortiny d'Ampezzo 2021 i bronzové umístění ze sočské olympiády 2014. Trojnásobný držitel malého křišťálového glóbu za sezónní slamomové výhry ve Světovém poháru získal na mistrovství světa třetí medaili a druhou zlatou. Po první jízdě mu přitom patřila až šestnáctá příčka. Nejrychlejší čas ve druhé části mu však díky agresivnímu stylu zajistil posun do čela. 

Se ztrátou dvaceti setin sekundy vybojoval stříbrný kov 28letý AJ Ginnis, který dvanáctým nejrychlejším časem ve druhém kole udržel druhou příčku z první části. Dva týdny před mistrovským závodem se poprvé v kariéře umístil na stupních vítězů Světového poháru, když obsadil druhou příčku v chamonixském slalomu. Pro Řecko vybojoval historicky první medaili z mistrovství světa.

Bronz si odvezl 23letý Ital Alex Vinatzer, jenž za vítězem zaostal o třicet osm setin skeundy. K bronzu italského týmu v aarské soutěži družstev 2019 přidal první individuální cenný kov ze světových šampionátů.

Výsledky

Reference 

Slalom mužů